Di Stefano o Di Stéfano puede hacer referencia a:

Alfredo Di Stéfano, futbolista y entrenador hispano-argentino. 
Andrea Di Stefano, actor italiano.
Giuseppe Di Stefano, tenor italiano.
Sergio Di Stefano, actor italiano.
Vitale Di Stefano, director de orquesta italiano.
Francesco Di Stefano,  empresario televisivo, propietario de Europa 7.